Óskarsson oder Oskarsson ist der Familienname folgender Personen:

 Ásgeir Óskarsson, isländischer Schlagzeuger
 Bárður Oskarsson (* 1972), färingischer Kinderbuchautor- und Illustrator
 Henrik Oskarsson (1960–2002), schwedischer Freestyle-Skier
 Ingimundur Niels Óskarsson (* 1986), isländischer Fußballspieler
 Kristján Uni Óskarsson, isländischer Skifahrer

 Ragnar Óskarsson (* 1978), isländischer Handballspieler
 Róbert Óskarsson (* 1987), isländischer Fußballtorhüter
 Veturliði Óskarsson (* 1958), isländischer Philologe